Sunshine (luce del sole/splendere del sole, in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia
 3742 Sunshine – asteroide della fascia principale

Geografia 
Australia
 Sunshine – sobborgo di Città di Lake Macquarie, nel Nuovo Galles del Sud
 Sunshine – sobborgo di Melbourne
Stati Uniti d'America
 Sunshine – comunità non incorporata della contea di Ashley, in Arkansas
 Sunshine – comunità non incorporata della contea di Garland, in Arkansas
 Sunshine – census-designated place del Colorado
 Sunshine – comunità non incorporata della contea di Greenup, nel Kentucky
 Sunshine – comunità non incorporata della contea di Harlan, nel Kentucky
 Sunshine – area della città di St. Gabriel, nella Louisiana
 Sunshine – census-designated place del Nuovo Messico
 Sunshine – comunità non incorporata dello stato della contea di Whitman, nello stato di Washington

Cinema 
 Sunshine – film del 1912 diretto da Theodor Wharton
 Sunshine – film del 1916 Edward F. Cline
 Sunshine – film TV del 1973 diretto da Joseph Sargent
 Sunshine – film del 1999 diretto da István Szabó
 Sunshine – film del 2007 diretto da Danny Boyle

Televisione 
 Sunshine - serie televisiva del 1975

Musica 
 Sunshine – album dei Dragon del 1977
 Sunshine – singolo di Gabrielle del 1999
 Sunshine – singolo dei Dance Nation del 2001
 Sunshine – singolo degli Aerosmith del 2001
 Sunshine – album degli S Club 7 del 2001
 Sunshine – singolo di Gareth Gates del 2003
 Sunshine – EP di Old Man River del 2004
 Sunshine – singolo di Lil' Flip del 2004
 Sunshine – singolo di Erick Morillo e gli Audio Bullys del 2005
 Sunshine – singolo di Old Man River del 2008
 Sunshine – Album Chop Chop Band del 2009
 Sunshine – singolo del 2012 di David Guetta
 Sunshine - singolo di Liam Payne del 2021
 Sunshine - singolo degli OneRepublic del 2021
 S.U.N.S.H.I.N.E. – singolo di Rancore del 2015

Altro 
 Sunshine – cocktail
 Sunshine – comprensorio sciistico canadese
 Sunshine Seiber – attrice pornografica statunitense
 Sunshine – pseudonimo di Valerie French, valletta e manager di wrestling